Saliter bezeichnet

 Salpeter (chem. Verbindung)

 einen historischen Beruf: Saliter, Saliterer, Salpetersieder 

 einen Ortsnamen:
 Saliter (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Saliter (Uffing am Staffelsee), Ortsteil der Gemeinde Uffing am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern